Зубрилинское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Богуны.

Административное устройство 
В состав Зубрилинского сельского поселения входят:
 хутор Богуны;
 хутор Белая Балка;
 хутор Зубрилинский;
 хутор Лозовой;
 хутор Шипилов.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района